Film
 Bioscoop
 Cinema 4D, een softwarepakket (van de Duitse ontwikkelaar Maxon) voor het maken van 3D-computergraphics
 Cinema (single), een single van Benny Benassi uit 2011